Operário FC steht für folgende Fußballvereine aus Brasilien:

 Operário FC (MS) aus Campo Grande, Mato Grosso do Sul
 Operário FC (MT) aus Várzea Grande, Mato Grosso